Гексахлоростаннат(IV) аммония — неорганическое соединение, комплексный хлорид олова и аммиака с формулой (NH)[SnCl], бесцветные кристаллы, растворимые в холодной воде и гидролизуются в горячей.

Получение 
 Нейтрализация гексахлоростанната водорода раствором аммиака:
 

 Растворение хлорида олова в растворе хлорида аммония:

Физические свойства 
Гексахлоростаннат(IV) аммония образует бесцветные кристаллы кубической сингонии, пространственная группа F m3m, параметры ячейки a = 1,0058 нм, Z = 4.

Химические свойства 
 с концентрированными щелочами образует гексагидроксостаннаты:

Применение 
 Протрава в текстильной промышленности.

Литература 
 
 
 

Соли аммония
Соединения азота по алфавиту
Хлоростаннаты